Haverhill pode referir-se a:

Localidades 
 Haverhill (Suffolk), Inglaterra

 Haverhill (Flórida)
 Haverhill (Iowa)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos